Єлена Докич була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Аманда Кетцер.

Магдалена Малеєва виграла титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт з рахунком 5–7, 6–3, 7–64.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Вінус Вільямс (2-ге коло)
  Дженніфер Капріаті (знялася)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Єлена Докич (2-ге коло)
  Амелі Моресмо (півфінал)
  Мартіна Хінгіс (1-ше коло)
  Анастасія Мискіна (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна-Елія (1-ше коло)
  Олена Дементьєва (2-ге коло)

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 

2002
Кубок Кремля